La palabra Shanao se puede referir a:

Geografía
 Shanao, localidad peruana capital del distrito de Shanao, provincia de Lamas, departamento de San Martín.

 Distrito de Shanao, distrito peruano de la provincia de Lamas, departamento de San Martín.

Personajes
Minamoto no Yoshitsune (1159-1189), general japonés del clan Minamoto.